Wojownicze Żółwie Ninja – fikcyjni bohaterowie komiksów, filmów i seriali

Seriale animowane
 Wojownicze Żółwie Ninja – serial animowany z 1987 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja – serial animowany z 2003 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja – serial animowany z 2012 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja: Ewolucja - serial animowany z 2018 roku

Seriale aktorskie
 Wojownicze żółwie ninja – następna mutacja – serial z 1997 roku

Filmy aktorskie
 Wojownicze Żółwie Ninja – film z 1990 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja II: Tajemnica szlamu – film z 1991 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja III – film z 1993 roku
 Wojownicze Żółwie Ninja – film z 2014 roku
 Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia – film z 2016 roku

Filmy animowane
 Wojownicze Żółwie Ninja – film z 2007 roku